Finalen av Uefa Champions League 2014/2015 var den 60:e finalen av Uefa Champions League, och den 23:a sen den döptes om från Europacupen till Uefa Champions League. Den spelades den 6 juni 2015 på Olympiastadion i Berlin, Tyskland.

I finalen möttes det italienska laget Juventus FC från Turin och FC Barcelona från Barcelona i Spanien. Barcelona vann matchen med slutsiffrorna 3–1. De kommer att få möta vinnarna av Europa League-finalen, Sevilla FC från Sevilla i Spanien, vid Uefa Super Cup 2015. Barcelona blev även kvalificerade till semifinal i klubblags-VM 2015.

Lagens väg till finalen

Gruppspel

Utslagsspel

Matchen

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2014/2015
2015
Fotboll i Tyskland
2015 i Tyskland
FC Barcelona
Juventus FC